Сент-Луис 2013 (Sinquefield Cup) — шахматный турнир с участием 4 гроссмейстеров (22 категория, средний рейтинг 2797). Турнир проходил с 9 по 15 сентября в Сент-Луисе (США).

Расписание 
 9—11 сентября
 12 сентября — выходной день
 13—15 сентября

Призовой фонд 
 1-е место — 70 000$
 2-е место — 50 000$
 3-е место — 30 000$
 4-е место — 20 000$

Участники 

¹) рейтинги даны на сентябрь 2013 года

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на сайте chesspro.ru
 Информация о турнире на сайте chessok.net

Сент-Луис (шахматный турнир)
2013 год в шахматах
Сентябрь 2013 года
Спорт в США в 2013 году